Nellemose ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Nellemose (1905–1993), dänische Schauspielerin
 Knud Nellemose (1908–1997), dänischer Bildhauer
 Wilhelm Nellemose (1890–1944), dänischer Offizier und Widerstandskämpfer